En France, plusieurs routes départementales de France portent le numéro 921 :
 Route départementale 921 (Aveyron)
 Route départementale 921 (Cantal)
 Route départementale 921 (Corrèze)
 Route départementale 921 (Eure-et-Loir)
 Route départementale 921 (Hautes-Pyrénées)
 Route départementale 921 (Loir-et-Cher)
 Route départementale 921 (Loiret)
 Route départementale 921 (Savoie)
 Route départementale 921c (Savoie)
 Route départementale 921d (Savoie)
 Route départementale 921e (Savoie)
 Route départementale 921 (Seine-Maritime)

Voir aussi 
 Réseau routier départemental français
 Réseaux routiers des départements : Aveyron, Cantal, Corrèze, Eure-et-Loir, Hautes-Pyrénées, Loir-et-Cher, Loiret, Savoie, Seine-Maritime

921